Cardo lechar puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lactuca virosa
 El nombre común de la planta Silybum marianum.
 El nombre común de la planta '''''Sonchus asper.